Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2017 — 49-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 10 по 16 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Хуан Монако
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация 
Первым номером посева одиночного турнира стал чемпион 2015 года и прошлогодний финалист Джек Сок (№ 15 в мире на тот момент). Американец смог дойти до полуфинала, где проиграл соотечественник и четвёртому номеру посева Стиву Джонсону. В финале Джонсон также одержал победу над № 8 посева Томасом Беллуччи.

В парном турнире победу одержали четвёртые номера посева Хулио Перальта и Орасио Себальос, которые в полуфинале смогли пройти первых номеров посева и прошлогодних чемпионов Боба и Майка Брайанов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Стив Джонсон обыграл  Томаса Беллуччи со счётом 6-4, 4-6, 7-6(5).
 Джонсон выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Беллуччи сыграл 1-й одиночный финал и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Т. Беллуччи
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф. Тиафо
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Дж. Дональдсон
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М. Гонсалес
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= О. Себальос
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Р. Дутра да Силва
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Д. Янг
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т. Монтейру
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Э. Эскобедо
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Т. Сандгрен
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Л. Майер
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А. Павлашек
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=1

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Т. Беллуччи
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М. Гонсалес
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= О. Себальос
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= С. Куэрри
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Т. Монтейру
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Э. Эскобедо| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Л. Майер
| RD2-score07-1=7| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Дж. Изнер| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Т. Беллуччи| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=3
| RD3-team02= С. Куэрри
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Э. Эскобедо| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=7| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Дж. Изнер
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=65

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Т. Беллуччи| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Э. Эскобедо
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=2
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос''' обыграли  Дастина Брауна /  Фрэнсиса Тиафо со счётом 4–6, 7–5, [10–6].
 Перальта выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Себальос выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2017

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Апрель 2017 года
2017